Четвёртая поправка к Конституции США (1792)
 Четвёртая поправка к Конституции Ирландии (1973)

См. также